Christiansø (eiland) een eiland in Denemarken
 Christiansø (parochie), een parochie van de Deense Volkskerk. De parochie maakt deel uit van het Bisdom Kopenhagen
 Kerk van Christiansø, de kerk van Christiansø en Frederiksø (Ertholmene)